Нетопы́рь:

 Нетопырь — род гладконосых летучих мышей.
 «Нетопырь» («Flaggermusmannen») — детективный роман норвежского писателя Ю Несбё.
 «Нетопырь» — полуофициальное название танка Лебеденко.

См. также 
 Нетопырёвые — семейство лучепёрых рыб.